Ленг — фамилия. Известные носители:
 Ленг, Александр Гордон (1793—1826) — шотландский путешественник, исследователь Западной Африки, первый европеец, достигнувший Тимбукту.
 Ленг, Серж (1927—2005) — американский математик, член знаменитой группы «Николя Бурбаки».
 Ленг, Кристоф (род. 1975) — немецкий учёный в области информатики и политик.